Milan Stojanović peut désigner :
 Milan Stojanović (1911-?), un footballeur international yougoslave
 Milan Stojanović (1988-...), un footballeur serbe